Марьян Адам Конечны (; 13 января 1930, с. Ясёнув (ныне Подкарпатское воеводство), Польша — 25 июля 2017) — польский скульптор, педагог, профессор, ректор Краковской академии искусств (1972—1981), общественный деятель, депутат Сейма Польской Народной Республики от ПОРП (1980—1989).

Биография 

До 1954 года учился в Академии изобразительных искусств в Кракове. Ученик Ксаверия Дуниковского. Затем, в 1954—1958 годах, — в Ленинградском институте имени Репина.

Творчество 
Автор многочисленных памятников в Польше и других странах, в том числе:

 Памятник героям Варшавы (Варшава, 1964)
 Памятник Благодарности Красной армии (Ченстохова, 1968, уничтожен в 1989)
 Памятник Ленину (Краков, Новая Гута, 1973 — демонтирован в 1989)
 Памятник Революционных событий (Жешув, 1974)
 Грюнвальдский памятник (Краков, 1976)
 Памятник Марии Склодовской-Кюри (Люблин)
 Памятник Винценты Пстровскому (Забже, 1978)
 Памятник Костюшко (Филадельфия, США, 1979)
 Памятник славы и мученичества (Алжир, 1982)
 Памятник Станиславу Выспяньскому (Краков, 1982)
 Памятник Григорию Саноцкому (Санок, 1985)
 Памятник Яну Матейко (Варшава, 1989)
 Памятник Эдуарду Хаузу (Варшава, 1991)
 Памятник Винценты Витосу (Варшава, 1993)
 Памятник Бартошу Гловацкому (под Рацлавицами, 1994)
 Два памятника Иоанну Павлу II (Лихень Стары и Лежайск, 1999)
 Памятник Леону Кручковскому (Сосновец)
 Памятник «Фонтан Аполлона» (Познань, 2002)
 Памятник гетману Яну Замойскому (Замосць, 2005)

Создатель больших скульптурных композиций, медалей, скульптурных портретов известных поляков (среди них К. Пендерецкий и К. Свинарского), надгробного памятника актрисе Барбаре Квятковской-Ласс (1998) на Раковицком кладбище в Кракове.

Награды 
 Государственная премия ПНР I степени (1966)
 Командорский крест со звездой Ордена Возрождения Польши (1999)
 Золотая Медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis» (2009)

Лауреат многих конкурсов и других государственных наград.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Konieczny Marian (ur. 1930)

Скульпторы Польши
Депутаты Сейма Польши
Педагоги Польши
Ректоры вузов Польши
Лауреаты Государственной премии ПНР
Скульпторы XX века
Скульпторы XXI века
Выпускники Краковской академии искусств
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Делегаты съездов ПОРП
Ректоры Краковской академии искусств